Krones AG — ведущая компания по производству технологического и упаковочного оборудования для пищевой промышленности — главным образом, для производства напитков. Krones выпускает различные виды установок и машин, предназначенных для всех этапов производственного процесса — от производства продукта, его розлива и маркировки, до финальной упаковки и подготовки к отгрузке, а также интегрирует производственные IT-системы.

История 
Появление компании Krones тесно связано с экономическим подъёмом в Германии после Второй мировой войны. В 1951 году Герман Кронзедер, отец нынешнего председателя правления, начал производство полуавтоматических этикеточных машин собственной конструкции в городе Нойтраублинг. Благодаря стабильному успеху этих машин, с 1960-х годов производство было расширено, начался выпуск упаковочных машин и систем автоматизированного розлива. В 1980 году компания Krones стала акционерным обществом (Aktiengesellschaft).

За последние два десятилетия XX века компания совершила ряд поглощений, расширив свой ассортимент выпускаемой продукции:
 1983 год: компания «Anton Steinecker Maschinenfabrik», город Фрайзинг (производство пивоваренных цехов)
 1988 год: компания «Zierk Maschinenbau GmbH», город Фленсбург (производство машин для мытья бутылок)
 1998 год: компания «Max Kettner GmbH», город Розенхайм (производство упаковочных машин)
 2000 год: компания «Sander Hansen A/S», Брённбю, Дания (производство систем пастеризации)

Деятельность 
Центральный офис Krones находится в Нойтраублинге, неподалёку от Регенсбурга (Бавария). В Krones работает в общей сложности 12 285 сотрудников, из них 9 098 — в Германии. Новые машины и установки производятся исключительно на немецких заводах (в Нойтраублинге, Ниттенау, Фленсбурге, Фрайзинге и Розенхайме). В настоящее время Krones является экспортно-ориентированной компанией: свыше 80 % оборота приходится на зарубежные страны, в которых она представлена 40 дочерними предприятиями. Деятельность Krones охватывает широкий спектр — от поставки индивидуальных упаковочных и маркировочных машин, до разработки со сдачей «под ключ» крупных проектов, включая готовые линии производства и розлива в бутылки, консервирования для всех видов продуктов, напитков и молочных продуктов, а также пивоваренные цеха и комплектные пивоварни. Krones является единственным производителем установок для розлива напитков, владеющим методом обработки и вторичной переработки ПЭТ-бутылок «bottle-to-bottle recycling», дающим возможность вторичного использования ПЭТ-бутылок в пищевой промышленности.

При разработке новых установок и машин с наиболее бережным использованием электроэнергии и сырья Krones использует собственную программу «зелёного» развития и совершенствования — «enviro». Документацию расхода средств подтверждает сертификат TÜV.

К 2011 году количество патентов и шаблонов, зарегистрированных Krones, возросло до 3150.

Некоторые дочерние предприятия 
 KIC Krones GmbH, Нойтраублинг (высокотехнологичные клеи для этикеток и картонной упаковки, средства производства)
 KOSME S.R.L., Ровербелла, Италия (разливочные и упаковочные машины для среднего бизнеса)

Промышленные сферы

Производственная техника 

Krones оснащает пивоваренные заводы полным спектром производственного оборудования: от сусловарочных установок и систем их снабжения до установок для подвалов хранения и брожения. Производителям прохладительных напитков Krones поставляет установки для производства сиропов и оборудование для смешивания и карбонизации (насыщения углекислым газом). Для консервации напитков используются системы высокого нагревания, а также пастеризаторы. Для обеих производственных сфер предприятие использует собственные вентильные технологии.

Переработка пластмасс 
Главным продуктом этого направления деятельности Krones являются машины для инжекционного выдувания ПЭТ-бутылок с производительностью от 12 800 до 80 000 бутылок в час, для изготовления бутылок объёмом до 3 литров.

Системы розлива и упаковки продуктов 

Krones производит установки наполнения (бутилирования) и упаковывания продукции для круговых конвейеров. Предприятие намеренно дистанцируется от использования конвейеров линейного типа, так как производительность только круговых установок достигает 60 тысяч бутылок или 100 тысяч металлических банок в час. Производятся системы инспекции и контроля ёмкостей и контейнеров, а также системы маркировки и этикетирования продукции с использованием горячего или холодного клея, или самоклеящихся этикеток. Для линий розлива и упаковки Krones были разработаны системы локализированной очистки («cleaning in place»). Спектр завершают машины для упаковки контейнеров одноразового и многоразового использования, сортировочные машины и системы паллетирования.

IT-решения и системы подачи материала 
Электронные системы управления складом упрощают процесс паллетирования и погрузки материала. Обладая собственным концептом для транспортировки сырья, вспомогательных и производственных материалов, Krones способна обеспечить постоянную подачу материала в процессе производства и поставки продукта. Возможности оборудования для сбора и упаковки заказов позволяют укладку товаров нескольких видов на один поддон.
Ответственность за деятельность компании Krones в сфере логистики в будущем будет передана фирме Syskron Holding GmbH.

Инновационные технологии 
 1997 год: начало производства машины для инжекционного выдувания бутылок из ПЭТ.
 2000 год: поставка первой установки для асептического наполнения чувствительных прохладительных напитков.
 2002 год: реализация первой установки вторичной переработки ПЭТ для подготовки ПЭТ-бутылок и их повторного использования в качестве сырья, контактирующего с пищевыми продуктами.
 2005 год: расширение технологии асептического наполнения с помощью влажной стерилизации с пероксидом водорода; до этого компания Krones использовала стерилизацию с перуксусной кислотой; таким образом, компания Krones стала первым предприятием, предлагающим обе технологии.
 2010 год: разработка технологии ProShape — специального метода для производства овальных и асимметричных пластиковых ёмкостей.
 2011 год: разработка нового вида упаковки напитков «LitePac»: горлышко пластиковой бутылки снабжается одним-единственным кольцом с ручкой для транспортировки, что сокращает количество выброса полимерной упаковки на 75 %.

Показатели 
Оборотный капитал компании:
 1,695 млн евро (2005)
 1,911 млн евро (2006)
 2,156 млн евро (2007)
 2,381 млн евро (2008)
 1,865 млн евро (2009)
 2,173 млн евро (2010)
 2,480 млн евро (2011)
 2,664 млн евро (2012)
 2,815 млн евро (2013)

Доли оборота по отраслям за 2013 год:

 алкогольные напитки: 46,0 %
 безалкогольные напитки: 45,6 %
 пищевые, химические, фармацевтические, косметические продукты: 8,4 %

Krones входит в список 160 крупнейших компаний Германии, курс её акций учитывается в расчётах фондового индекса .

Награды 
 Создав самую лёгкую ПЭТ-бутылку для негазированной воды, весом 6,6 грамм, компания Krones в 2008 году стала лауреатом немецкой премии в категории розничной упаковки.

Правление 
 Фолкер Кронзедер — председатель правления
 Райнульф Дипольд
 Вернер Фришхольц
 Кристоф Кленк
 Эрнст Бауманн — председатель наблюдательного совета

Примечания

Ссылки 
 

Машиностроительные компании Германии